Алексис Мурильо Тсихли (; ) — коста-риканский шахматист, международный мастер (1999).

Чемпион Коста-Рики (1994, 1997, 2014). В составе сборной Коста-Рики участник пяти Олимпиад (1988—1990, 2006, 2012—2014).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Книги 
 El ajedrez en Costa Rica, 2003 ISBN 9977-67-718-2

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Коста-Рики